romp (anatomie), een lichaamsdeel
romp (molen), een onderdeel van een molen
Romp (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Romp (film), een Amerikaanse film uit 1999 van Craig Paulsen
scheepsromp, een onderdeel van een schip
vliegtuigromp, een onderdeel van een vliegtuig
ring-opening metathesis polymerization, een polymerisatiemechanisme